Kondriuce (în ) este un sat în așezarea urbană Kundriuce din orașul regional Dovjansk, regiunea Luhansk, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Kondriuce era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de rusă (%).

Note 

Kondriuce, Dovjansk, Luhansk
Kondriuce, Dovjansk, Luhansk
Kondriuce, Dovjansk, Luhansk